Michal Březina (ur. 30 marca 1990 w Brnie) – czeski łyżwiarz figurowy startujący w konkurencji solistów. Czterokrotny uczestnik igrzysk olimpijskich (2010, 2014, 2018, 2022), brązowy medalista mistrzostw Europy (2013), wicemistrz świata juniorów (2009), medalista zawodów z cyklu Grand Prix i Challenger Series, 5-krotny mistrz Czech (2010, 2015, 2016, 2020, 2021).

Życiorys 
Jego rodzicami są Edita i Rudolf, trener łyżwiarstwa figurowego. Ma młodszą siostrę Eliškę (ur. 1996), która również uprawia łyżwiarstwo figurowe. Jego ojciec był łyżwiarzem, ale nie namawiał go do sportu. W 1998 po zdobyciu przez czeską reprezentację w hokeju na lodzie złotego medalu na igrzyskach olimpijskich w Nagano, Michal postanowił, że będzie hokeistą, jednak ojciec polecił mu najpierw nauczyć się jeździć na łyżwach. Po kilku miesiącach zdecydował się na łyżwiarstwo figurowe. Swojego pierwszego potrójnego salchowa wykonał w wieku 12 lat, a potrójnego axla w wieku 15 lat.

10 czerwca 2017 Michal poślubił byłą amerykańską łyżwiarkę figurową Danielle Montalbano podczas ceremonii w The Royalton w Roslyn Heights. Jego świadkiem na ślubie był Ondřej Hotárek, z kolei dwa lata wcześniej to Michal był świadkiem na ślubie Ondřeja (i Anny Cappellini). Danielle i Michal osiedlili się w Kalifornii. W lipcu 2019 ogłosili, że spodziewają się narodzin pierwszego dziecka, córki. 5 lutego 2020 roku na świat przyszła ich córka Naya Rose.

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Czescy łyżwiarze figurowi
Czescy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Ludzie urodzeni w Brnie
Urodzeni w 1990